Peoria Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peoria Township (Kansas)
 Peoria Township (Nebraska)
 Peoria Township (Oklahoma)